Der Wettbewerb um die Supercopa do Brasil de Futebol Feminino 2022 war die erste Austragung des nationalen Superpokals im Frauenfußball der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) in Brasilien.

Termin 
In dem am 22. November 2021 von der CBF für die Saison 2022 vorgestellten Terminkalender, wurde der Wettbewerb in den Tagen vom 6. bis 13. Februar 2022 terminiert. Die acht teilnehmenden Vereine und ihre Viertelfinalpaarungen wurden am 6. Dezember 2021 offiziell bekannt gegeben.

Pokalsieger 
Gewinner des ersten Superpokals wurde der SC Corinthians Paulista aus São Paulo nach einem 1:0-Sieg im Finale gegen den Grêmio FBPA aus Porto Alegre. Das Siegtor wurde in der vierten Minute der Nachspielzeit von Gabi Zanotti erzielt.

Turnierverlauf

Saison 2022 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A2
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A3

Anmerkungen 

Fußballsaison 2022